

Toponyme 

 Yokohama, ville japonaise ;
 Yokohama, bourg japonais dans la préfecture d'Aomori.

Voir aussi 
 
 Yokohama, fabricant de pneumatiques ;
 Yokohama, une race de poules.